

Карабаєво — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Карабаєво — присілок, Яльчицький район, Чувашія